Urotrematidae är en familj av plattmaskar. Urotrematidae ingår i ordningen Strigeata, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Urotrematidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Urotrematidae